Termenul "Familie" se poate referi la:

 Familie (societate) o grupă de indivizi (în societate) înrudiți între ei prin legături de sânge sau prin căsătorie
 Familie (drept) un termen juridic care înglobează anumite drepturi și îndatoriri
 Familie (biologie) reprezintă o grupă de animale sau plante cu anumite caractere comune grupei.
 Familie (matematică) reprezintă o mulțime cu elemente comune
 Familie (astronomie) este o grupare de asteroizi cu orbite asemănătoare
 Familie (muzică) este o grupă de instrumente muzicale cu sistem de construcție sau de funcționare asemănătoare
 „Familie (cosa nostra)” în unele subculturi există organizații criminale care se numesc „familie” ca de exemplu mafia, (care de fapt nu au nici o legătură cu familia)
Familia (cult religios), (Manson Family). Ex. cel din Los Angeles, SUA din 1968 (lider Charles Manson)
 Familia (revistă) a fost un periodic de cultură înființat în 1865 la Pesta de Iosif Vulcan. Azi apare la Oradea.

Vezi și 

 Arbore
 Ordin
 Ramură
 
 Familia Basarabilor 
 Familia Brătianu 
 Familia Bundy 
 Familia Báthory 
 Familia Callimachi 
 Familia Cantacuzino 
 Familia Caragea 
 Familia Flintstone
 Familia Flondor 
 Familia Ghica
 Familia Hodoș 
 Familia Huniade
 Familia Hurmuzachi 
 Familia Krupensky 
 Familia Lovinescu 
 Familia Magheru 
 Familia Medici 
 Familia Mureșenilor 
 Familia Rațiu 
 Familia Saleziană 
 Familia Simpson 
 Familia Sturdza
 Familia Teleki 
 Familia Văcărescu 
 Familia Wassilko de Serecki
 Familii de limbi 
 Familii din care au fost mai mulți papi 
 Family Guy